

Geografia
 Parenzo – città della Croazia
 Circondario di Parenzo – uno dei circondari in cui era suddivisa la provincia dell'Istria

Persone
 Cesare Parenzo (1842-1898) – avvocato e politico italiano
 David Parenzo (1976) – giornalista italiano
 Mauro di Parenzo (IV secolo) – primo vescovo di Parenzo
 Pietro Parenzo (XII secolo) – podestà di Orvieto, considerato santo dalla Chiesa cattolica
 Sandro Parenzo (1944) – produttore televisivo italiano